Torstein Stenersen (ur. 16 października 1988 w Tromsø) – norweski biathlonista, od 2015 roku reprezentujący Szwecję

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 30 listopada 2007 roku, startując w zawodach Pucharu Europy w Torsby, gdzie zajął 11. miejsce w sprincie. W zawodach Pucharu Świata zadebiutował 22 stycznia 2015 roku w Rasen-Antholz, zajmując 94. miejsce w sprincie. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 13 stycznia 2016 roku w Ruhpolding, gdzie w biegu indywidualnym był siódmy. W 2016 roku wystartował na mistrzostwach świata w Oslo, zajmując 66. miejsce w biegu indywidualnym, 61. miejsce w sprincie oraz siódme w sztafecie.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
 Stenersen nigdy nie stanął na podium indywidualnych zawodów PŚ.

Miejsca w poszczególnych konkursach

Bibliografia 
 

Norwescy biathloniści
Szwedzcy biathloniści
Urodzeni w 1988
Ludzie urodzeni w Tromsø